Lichtmann ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriel Lichtmann (* 1974), argentinischer Regisseur
 Munio Lichtmann (1910–1992), polnisch-schweizerischer Operetten- und Opernsänger (Tenor), siehe Max Lichtegg

Siehe auch:
 Lichtman